Iain Macintyre oder Iain MacIntyre ist der Name folgender Personen:

* Iain MacIntyre (Mediziner, 1924) (1924–2008), britischer Endokrinologe
 Iain Macintyre (Mediziner, 1944) (* 1944), schottischer Chirurg

Siehe auch:
 Ian Macintyre (1869–1946), britischer Politiker